Hello world (programma), een eenvoudig computerprogramma dat niets anders doet dan de tekst "Hello world" tonen
Muziek
 Hello World (Belle Pérez), de eerste single van Belle Pérez uit 1999
 Hello World (Nikki), de eerste single van Idols 4-winnares Nikki uit 2008

Zie ook 
 Hallo wereld